Un chalet est un bâtiment de montagne. Le mot désigne aussi notamment :

Patronyme  
 Laurent Chalet, directeur de la photographie français.
 Henri Chalet, musicien français.
 Jean-Pierre Chalet, professeur agrégé, conférencier, pianiste et compositeur français.

Autres 
 Le Chalet, une série télévisée jeunesse québécoise.
 Le Chalet-à-Gobet, une localité suisse du canton de Vaud.
 Le Vieux Chalet, une chanson suisse.
 Chalet, une famille de satellites de renseignement.
 Le Chalet de la Forêt, restaurant belge étoilé Michelin
 

Homonymie de patronyme